Naomi Ōsaka era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al terzo turno da Amanda Anisimova.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Danielle Collins con il punteggio di 6–3, 7–6(2).

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (Campionessa)
  Aryna Sabalenka (quarto turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)
  Barbora Krejčíková (quarti di finale)
  Maria Sakkarī (quarto turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Iga Świątek (semifinale)
  Paula Badosa (quarto turno)
  Ons Jabeur (ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
  Sofia Kenin (primo turno)
  Elena Rybakina (secondo turno, ritirata)
  Naomi Ōsaka (terzo turno) 
  Simona Halep (quarto turno)
  Elina Svitolina (terzo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)

  Emma Raducanu (secondo turno)
  Cori Gauff (primo turno)
  Elise Mertens (quarto turno)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Leylah Fernandez (primo turno)
  Viktoryja Azaranka (quarto turno)
  Dar'ja Kasatkina (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Danielle Collins (finale)
  Veronika Kudermetova (terzo turno)
  Tamara Zidanšek (terzo turno)
  Camila Giorgi (terzo turno)
  Markéta Vondroušová (terzo turno)
  Sara Sorribes Tormo (secondo turno)

Qualificate 

  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Emina Bektas (primo turno)
  Lucia Bronzetti (secondo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)
  Harriet Dart (primo turno)
  Caroline Dolehide (primo turno)
  Arianne Hartono (primo turno)
  Jang Su-jeong (primo turno)

  Viktória Kužmová (primo turno)
  Rebecca Marino (primo turno)
  Viktorija Tomova (primo turno)
  Martina Trevisan (secondo turno)
  Lesja Curenko (primo turno) 
  Stefanie Vögele (primo turno)
  Katie Volynets (primo turno)
  Zheng Qinwen (secondo turno)

Lucky loser 

  Irina Maria Bara (primo turno)

  Nao Hibino  (primo turno)

Wildcard 

  Robin Anderson (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)
  Maddison Inglis (terzo turno)
  Diane Parry (primo turno)

  Storm Sanders (primo turno)
  Dar'ja Saville (primo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Wang Xiyu (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2022